Бенешти има више значења:

 Бенешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Бенешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Бенешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Бенешти (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Бенешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Бенешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији